Eugeen Van Roosbroeck, Belgisch wielrenner
 Gustaaf Van Roosbroeck, Belgisch wielrenner
 Joseph Van Roosbroeck, Belgisch syndicalist en politicus
 Patrick Van Roosbroeck, Belgisch wielrenner
 Paul Van Roosbroeck, Belgisch politicus
 Robert Van Roosbroeck, Belgisch historicus en collaborateur, Vlaams activist